Кери Хана Мълиган () е английска актриса.

Биография 
Родена е на 28 май 1985 г. в Уестминстър, Лондон. Актьорската ѝ кариера започва през 2004 г. в пиесата „Forty Winks“. През следващата година дебютира в киното във филма „Гордост и предразсъдъци“

През 2012 г. сключва брак с певеца Маркъс Мъмфорд, вокалист на фолк рок групата Mumford & Sons. Дъщеря им Евелин се ражда през септември 2015 г.

Избрана филмография

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Английски актриси
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актриси
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Родени в Лондон